Cotylurus är ett släkte av plattmaskar. Cotylurus ingår i familjen Strigeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Cotylurus